Carden bezeichnet:

 Kreditkartenbetrug
 Carden Engineering, ehemalige britische Automarke
 Carden (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carden, bis 1935 offizieller Name von Karden, einem Ortsteil der Stadt Treis-Karden in Rheinland-Pfalz

Carden ist der Familienname folgender Personen:
 Cap R. Carden (1866–1935), US-amerikanischer Politiker
 D’Arcy Carden (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Joan Carden (geb. um 1941), australische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Karden (Begriffsklärung)
 Cardin